A Boom-Boom () egy dal, mely Örményországot képviselte a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválen. A dalt az örmény Emmy adta elő angol nyelven.

A dal a 2011. március 5-én rendezett örmény nemzeti döntőn nyerte el az indulás jogát. A döntőben Emmy énekelt négy dalt, melyek közül egy zsűri pontjai, és a nézők telefonos szavazatai alapján került ki a győztes.

Az Eurovíziós Dalfesztiválon a dalt először a május 10-én rendezett első elődöntőben adták elő, a fellépési sorrendben negyedikként, az albán Aurela Gaçe Feel the Passion című dala után, és a török Yüksek Sadakat együttes Live It Up című dala előtt. Az elődöntőben 54 ponttal a tizenkettedik helyen végzett, így nem jutott tovább a május 14-i döntőbe. Örményországnak ez először nem sikerült 2006-os debütálása óta.

Források

Külső hivatkozások 
 Dalszöveg
 

Dalok a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon